Luca Signorelli (ca. 1445-1523), een Italiaans schilder
Signorelli (motorfiets), een Italiaans motorfietsmerk